Je veux voir correspond au titre de différentes œuvres :
 Je veux voir, film franco-libanais de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige sorti en 2008.
 Je veux voir Mioussov, comédie écrite par Valentin Kataïev en 1947.
 Je veux voir Dieu, ouvrage de théologie mystique écrit par le père carme Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus en 1947.